Геннадий Кириллович Журавлёв (1924 - 1999 гг.) — советский государственный, хозяйственный и партийный деятель.

Биография 
Родился в 1924 году в селе Репотино (ныне — в  Московской области). Член КПСС с 1947 года .

С 1947 года — на хозяйственной, общественной и партийной работе. 
С 1947 года :
 ответственный работник системы Министерства внешней торговли СССР, 
 начальник отдела Главного таможенного управления, 
 первый секретарь аппарата торгового советника при посольстве СССР в США, 
 ответственный работник аппарата ЦК КПСС, 
 советник Посольства СССР в ОАР, 
 начальник Управления Министерства внешней торговли СССР, 
 заместитель, первый заместитель министра внешней торговли СССР.

С 14 августа 1986 по 7 августа 1990 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Арабской Республике Египет.

Умер в 1999 году.

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Ордена

Заместители министров СССР
Послы СССР в Египте
Сотрудники аппарата ЦК КПСС